Shoprite hat verschiedene Bedeutungen:

 Shoprite (Vereinigte Staaten), US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen
 Shoprite (Südafrika), südafrikanisches Einzelhandelsunternehmen
 Shoprite Holdings, südafrikanische Holdinggesellschaft
 Shoprite Holdings Limited, sambische Tochter der südafrikanischen Holding